

Прізвища 
 Б'янкі (прізвище)

Інше 
 Б'янкі — муніципалітет в Італії
 Б'янкі — шляхетський герб, різновид герба Лис з ін.игенату
 «Мікеле Б'янкі» () — великий підводний човен типу «Марконі» Королівських ВМС Італії за часів Другої світової війни.